Раду-Негру () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Келінешть.
 Раду-Негру () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Моделу.